Гран-при Европы 1996 года — четвёртый  этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в  Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 28 апреля 1996 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:21,363
 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:18,941
 Сало финишировал десятым, но был дисквалифицирован по результатам взвешивания.
 Катаяма финишировал 12-м, но был дисквалифицирован за помощь судей на прогревочном круге.
 Первая победа: Жак Вильнёв (предыдущая первая победа: Дэвид Култхард, Гран-при Португалии 1995 года; следующая первая победа: Оливье Панис, Гран-при Монако 1996 года).

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы